Сент-Анн-сюр-Віле́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на захід від Парижа, 45 км на південь від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 431 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1014,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Анн-сюр-Вілен на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Анн-сюр-Вілен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Анн-сюр-Вілен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен